Jamaica Inn bezeichnet:

 Jamaica Inn (Gasthaus), ein Gasthaus in der Grafschaft Cornwall, England
 den Originaltitel des Romans Gasthaus Jamaika von Daphne du Maurier
 den Originaltitel der Romanverfilmung Riff-Piraten (1939) von Alfred Hitchcock
 Jamaica Inn (1983), eine dreiteilige Fernsehverfilmung des Romans von Daphne du Maurier
 Jamaica Inn (2014), eine dreiteilige Fernsehverfilmung des Romans von Daphne du Maurier